Торре-Валь-де-Сан-Педро () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 194 человека (на 2010 год).

Муниципалитет расположен на расстоянии около 75 км к северу от Мадрида, и в 25 км северо-восточнее Сеговии.

На территории муниципалитета расположены следующие населённые пункты (данные по населению за 2010 год):
 Ла-Сальседо: 48 человек
 Торре-Валь-де-Сан-Педро: 103 человека
 Валье-де-Сан-Педро: 43 человека

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сеговии